Chandran ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Chandran (* ?), malaysischer Modedesigner
 Charithra Chandran (* 1997), britische Schauspielerin
 Kilimanoor Chandran (* 1950), indischer Schriftsteller und Dichter
 Panchanathan Magesh Chandran (* 1983), indischer Schachspieler
 Ravi K. Chandran (* ?), indischer Kameramann
 Robert Chandran (1950–2008), US-amerikanischer Unternehmer
 S. S. Chandran (* ?), indischer Politiker
 Sudha Chandran (* ?), indische Schauspielerin und klassische Tänzerin
 T. V. Chandran (* 1950), indischer Regisseur